Schliemann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Schliemann (1817–1872), Reichsoberhandelsgerichtsrat 
 Agamemnon Schliemann (1878–1954), griechischer Politiker und Diplomat
 Christian Schliemann (* 1962), deutscher Feldhockeyspieler
 Gustav Schliemann (1841–1873), deutscher Schauspieler
 Harald Schliemann (* 1944), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Heinrich Schliemann (1822–1890), deutscher Archäologe
 Jens-Peter Schliemann (* 1968), deutscher Spiele-Entwickler
 Sophia Schliemann (1852–1932), Ehefrau von Heinrich Schliemann

Siehe auch:
 (3302) Schliemann, ein Asteroid
 Schliemann (Mondkrater)
 Schliemann-Verteidigung, beim Schach